

Carriera

Nazionale
Il 14 novembre 2021 debutta con la nazionale ghanese in occasione dell'incontro valido per le qualificazioni al Campionato mondiale di calcio 2022 contro il .

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Collegamenti esterni